Les Chemins croches est une histoire de la série de bande dessinée Les Pionniers du Nouveau Monde écrite par Jean-François Charles et Maryse Charles, dessinée par Ersel et publiée aux éditions Glénat.

Synopsis 

Dans les montagnes Rocheuses, Jean vit avec l'indienne Petite Brise et recueille un indien blessé.

Sur l'océan Atlantique, Benjamin, sa femme Lisa et Bee Bee Gun voguent vers l'Amérique du Nord mais le voyage n'est pas sûr et le danger guette.

Au bord de la rivière, Billy, Neil, Louise et le reste du groupe s'installent et construisent un moulin.

Au bord des Grands Lacs, les Anglais dont Crimbel, les Indiens et Monsieur de la Valette de la compagnie de la Nouvelle-France préparent des confrontations.

Bande dessinée franco-belge
Bande dessinée d'aventure
Album de bande dessinée sorti en 2001
Série Glénat